La donna della domenica  – romanzo di Fruttero e Lucentini del 1972
La donna della domenica  – film di Luigi Comencini del 1975
La donna della domenica  – miniserie televisiva in due puntate del 2011